Johannimarkt ist die Bezeichnung traditioneller Jahrmärkte, die jährlich um Johanni abgehalten werden:

 Johannimarkt (Siegen)
 Johannimarkt (Kloster Holzen)
 Johannimarkt (Vogelsberg)
 Johannimarkt (Aschaffenburg)